Adam Olearius – orientalista tedesco
 Johannes Olearius (1546-1623) – teologo tedesco
 Johannes Olearius (1639-1713) – teologo tedesco